Antroponímia: Apol·lònia (prenom), prenom femení català
 Toponímia:
 Riu d'Apol·lònia (Síria)
 Llac d'Apol·lònia (Mísia)
 Illa d'Apol·lònia (Bitínia)
 (358) Apol·lònia, asteroide.
 Refetor de Santa Apollonia, convent de la ciutat de Florència.
 Ciutats: 
 Apol·lònia d'Acte, ciutat de la península d'Acte a la Calcídia
 Apol·lònia de l'Atos
 Apol·lònia d'Assíria, ciutat capital de districte a Assíria 
 Apol·lònia de Calcídia, ciutat de la península Calcídica al nord d'Olint 
 Apol·lònia de Canaan, antiga ciutat i fortalesa a la plana de Xaron, a Israel, a uns 16 km al nord de Tel-Aviv. Parc Nacional Apol·lònia.
 Apol·lònia de Cirenaica, una de les cinc ciutats de la Pentàpolis de Cirenaica.
 Apol·lònia de Creta, ciutat del nord de Creta, propera a Cnossos
 Apol·lònia (sud de Creta), ciutat a la costa sud de Creta de situació incerta
 Apol·lònia d'Etòlia, ciutat etòlia situada a la frontera, prop de la ciutat de Naupacte. L'esmenta Tit Livi.
 Apol·lònia de l'Euxí, ciutat al Pont Euxí (Tràcia) al sud de Mesèmbria i del riu Anquialos, que fou una colònia de Milet
 Apol·lònia de Frígia.
 Apol·lònia d'Il·líria, ciutat d'Il·líria a la riba del riu Aous, colònia de Corint i Còrcira 
 Apol·lònia de Lícia
 Apol·lònia de Macedònia.
 Apol·lònia de Migdònia, ciutat de la regió de Migdònia a Macedònia al nord de la Calcídica entre Tessalònica i Amfípolis 
 Apol·lònia de Mísia.
 Apol·lònia de Pisídia.
 Apol·lònia del Ríndacos
 Apol·lònia de Sicília, possiblement l'actual Pollina, prop de Cefalù
 Apol·lònia de Tràcia, ciutat de Tràcia entre Maronea i Abdera
 Biografies: Apol·lònia d'Alexandria, cristiana martiritzada per la seva fe, venerada com a santa per totes les confessions cristianes